Bain kan som auktorsförkortning betyda:

 John Bain
 Raoul H. Bain
 Samuel McCutcheon Bain

Robotskapade auktorsförkortningar